Svenska Cupen (česky Švédský pohár) je vyřazovací fotbalová soutěž ve Švédsku, nejvýznamnější pohárová soutěž. První ročník byl odehrán v roce 1941. Soutěže se účastní týmy z první ligy Allsvenskan, z druhé ligy Superettan a také celky z nižších švédských soutěží (v sezóně 2022/23 to bylo celkem 96 klubů).

Přehled finálových zápasů 
Zdroje:
Vysvětlivky
 prodl. – výsledek po prodloužení
 pen. – rozhodlo se v penaltovém rozstřelu
 (opak.) - opakovaný zápas
 ZL - zlatý gól
 (1Z) – 1. zápas
 (2Z) – 2. zápas

Odkazy

Reference

Související články 
 Allsvenskan
 Guldbollen

 
Švédské fotbalové soutěže